Тимо Мякинен (; 18 марта 1938, Хельсинки, Финляндия — 4 мая 2017) — финский автогонщик, один из первых «летучих финнов» в чемпионате мира по ралли. Известен тем, что три раза подряд выигрывал Ралли Великобритании (1973—1975).

История 

Первое международное ралли Тимо Мякинена — Ралли «Тысяча Озёр» 1959 года, за рулём Triumph TR3. Позже он занял пятое место в Ралли Великобритании 1963 года. В 1964 году он занял второе место на том же ралли. За рулем Mini Cooper S в 1965 году выиграл Ралли Монте-Карло и Ралли «Тысяча Озёр», занял второе место на Ралли Великобритании.

Победы в международных ралли 
 {|class="wikitable"
!   #  
! Этап
! Сезон
|-
| 1
|  Ралли Монте-Карло
| 1965
|-
| 1
|  Ралли «Тысяча Озёр»
| 1965
|-
| 2
|  Ралли «Тысяча Озёр»
| 1966
|-
| 3
|  Ралли «Тысяча Озёр»
| 1967
|-
| 4
|  Ралли Кот-д’Ивуара
| 1976
|}

Победы в чемпионате мира по ралли 

 {|class="wikitable"
!   #  
! Этап
! Сезон
! Штурман
! Автомобиль
|-
| 1
|  Ралли «Тысяча Озёр»
| 1973
|  Генри Лиддон
| Ford Escort RS1600
|-
| 2
|  Ралли Великобритании
| 1973
|  Генри Лиддон
| Ford Escort RS1600
|-
| 3
|  Ралли Великобритании
| 1974
|  Генри Лиддон
| Ford Escort RS1600
|-
| 4
|  Ралли Великобритании
| 1975
|  Генри Лиддон
| Ford Escort RS1800
|}

Результаты

Чемпионат мира по ралли 
Кроме приведенных в таблице результатов Мякинен принимал участие в 9 ралли в 1977 и 1979 годах (на всех этих этапах он не добрался до финиша, кроме Ралли Великобритании 1977 (11 место)).

Достижения

Примечания

Ссылки 

Раллисты Финляндии
Пилоты WRC из Финляндии